Семенцо́в — російське прізвище.

Відомі носії:
 Семенцов Анатолій Петрович (1949) — український майстер—різьбяр.
 Семенцов Всеволод Сергійович (1941—1986) — радянський сходознавець, індолог, санскритолог, дослідник староіндійської літератури, релігій, філософії, середньовічного індуїзму.
 Семенцов Михайло Іванович (1917—1945) — радянський військовий льотчик часів Другої світової війни, гвардії капітан. Герой Радянського Союзу.

 Семенцова Надія Мефодіївна ( 1927, Дніпропетровськ —  2001, Москва) — радянська і російська кіноактриса, дружина кінорежисера Р. Вікторова.
російські прізвища